US Auvelais, voluit Union Sportive Auvelais, een Belgische voetbalclub met stamnummer 238, in 1945 opgegaan in UBS Auvelais
 US Auvelais, voluit Union Sarthoise Auvelais, een Belgische voetbalclub met stamnummer 4397, opgericht in 1945, later hernoemd in FC Auvelais en UBS Auvelais